Zeus steht für:
 Zeus, griechische Gottheit
 F-16 Demo Team Zeus, die Kunstflugstaffel der griechischen Streitkräfte
 Zeus (Fahrradhersteller), ein ehemaliger spanischer Fahrradhersteller
 Zeus (Film), ein portugiesischer Film von 2016
 Zeus (Gattung), eine Gattung der Petersfische
 Zeus (Hund), eine Deutsche Dogge und größter Hund der Welt
 Zeus (Mount Olympus Water & Theme Park), eine Holzachterbahn in Wisconsin Dells, 
 Side-Bike ZEUS, ein Motorradgespann
 Zeus (Trojanisches Pferd), eine Trojanersoftware
 ein Teilchendetektor am Forschungszentrum DESY, siehe Deutsches Elektronen-Synchrotron
 ZEUS-HMMWV Laser Ordnance Neutralization System, Hochleistungslaser zur Kampfmittelbeseitigung
 den Nickname des ukrainischen E-Sportlers Danylo Teslenko (* 1987)

Zeus ist der Familienname von:
 Sascha Zeus (* 1957), deutscher Radiomoderator

ZEUS steht als Abkürzung für:
 Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS), eine juristische Fachzeitschrift
 Zeitung und Schule, ein medienpädagogisches Projekt, siehe ZeusMedienwelten
 Zentrale für Einkauf und Service, eine Unternehmenskooperation des Einzelhandels mit Baumarkt- und Gartenartikeln
 Zentrum für Einsatzausbildung und Übungen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr

Siehe auch:
 Îlot Zeus
 Zeus-Höhle
 Zeus Ridge, Gebirgskamm auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Zois

Abkürzung